RB est un sigle, qui signifie :
 Réseau Breton,
 Radio Bremen, une chaîne de télévision régionale allemande,
 , une position de football américain.
 Regionalbahn en allemand ou Regionalbunn en luxembourgeois, c'est-à-dire « chemin de fer régional ». Dans les pays de langue allemande ou luxembourgeoise, ces mots, ou celui de Regionalzug, désignent des trains omnibus à horaire cadencé.

Rb est un symbole chimique, qui signifie :
 Rubidium, un élément chimique,

RB sont les initiales : 
 d'une série de moteurs fabriqué par Nissan, qui signifie Race Bred, course multipliée en français,
 de Réserve de biosphère.
de Red Bull, une boisson énergisante.